Vörðufell ist der Name zweier Berge in Island:
 Vörðufell (Nordisland), in Nordisland
 Vörðufell (Südisland), in der Gemeinde Grímsnes og Grafningur